

Saint 
 Saint Pasquier, le vingtième évêque de Nantes au début du

Patronyme 

 Adrien Pasquier (1744-1819), érudit autodidacte français ;
 Alain Pasquier (1942-), historien de l'art français, fils de Pierre Pasquier et frère de Bruno et Régis Pasquier ;
 Arnold Pasquier (1968-), plasticien et réalisateur de cinéma français ;
 Arthur Pasquier (1883-1963), coureur cycliste français ;
 Gustave Pasquier (1877-1965), coureur cycliste français, participant au premier Tour de France ;
 Bruno Pasquier (1943-), altiste français, fils de Pierre Pasquier et frère de Alain et Régis Pasquier ; 
 Charles-Joseph Pasquier, dit Bach (1882-1953), acteur et auteur dramatique français ;  
 Christiane Pasquier (1947-), actrice québécoise ;  
 Dominique Pasquier (1952-), sociologue française ; 
 Ernest Pasquier (1849-1926), physicien et astronome belge ;
 Ernest Pasquier (1889-?), coureur cycliste français, frère d'Arthur:
 Étienne d'Audiffret-Pasquier (1882-1957), homme politique français ;
  ; 
 Étienne-Denis Pasquier (1767-1862), homme politique français ;
 Gaston d'Audiffret-Pasquier (1823-1905), homme politique français ;
 Gérard Pasquier (1929-1995), curleur et skieur alpin français ; 
 Isabelle Pasquier-Eichenberger (1973-), géographe et femme politique suisse ; 
 Jacques Pasquier (1932-), peintre, graveur et sculpteur français ;
 Jean Pasquier (15?-15?), poète et musicien français du  ;
 Jean Pasquier (1628-16?) sculpteur français actif au  siècle ;
 Jean Pasquier (1904-1992), violoniste français, frère de Pierre Pasquier et Étienne Pasquier ;
 Joël Pasquier (1955-2010), dramaturge ;
 Jules Pasquier (1774-1858), administrateur français ;
 Jules Pasquier, (1839-1928) homme politique français ;
 Karine Pasquier (1977-), marathonienne française ;
 Laurent Pasquier (1965-), un acteur français ;
 Liliane Maury-Pasquier (1956-), femme politique suisse ;
 Nicolas Pasquier, maître des requêtes, fils d'Étienne Pasquier (1529-1615) ;
 Nicolas Pasquier (1848-1905?), officier français impliqué dans l'affaire des fiches au début du  ; 
 Nicole Pasquier (1930-), femme politique française libérale ; 
 Noël Pasquier (1941-), artiste français ; 
  ;
 Régis Pasquier (1945-), violoniste français, fils de Pierre Pasquier et frère de Alain et Bruno Pasquier ; 
 Romain Pasquier (1973-), chercheur français ; 
 Serge Pasquier (1950-), joueur français  de rugby à XV ; 
 Stéphane Pasquier (1978-), jockey français ; 

personnage de fiction
 Laurent Pasquier, personnage de fiction, héros principal et narrateur des Chronique des Pasquier.

Prénom

Toponyme 

 Le Pasquier, commune française du Jura ;
 Saint-Germain-de-Pasquier, commune française de l'Eure ;
 Pasquier, hameau de la commune valdôtaine de Brusson.

Voir aussi 
 Chronique des Pasquier, cycle romanesque écrit par Georges Duhamel, composé de dix romans ;
 Trio Pasquier, trio à cordes français ;
 Brioche Pasquier, entreprise de l'industrie agroalimentaire française ;
 Rue Pasquier, rue de Paris ;
 Prix Alex Pasquier, prix littéraire distribué par l'Association des écrivains belges de langue française.

Homonymie de patronyme